Yunquera kan syfta på:

Spanien 

 Yunquera (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Yunquera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Yunquera de Henares (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,